Mols (familie), Belgische adellijke familie
 Alexander Mols, Nederlands voetballer
 Enny Mols-de Leeuwe, Nederlands actrice
 Florent Mols, Belgisch kunstschilder
 Gerard Mols, Nederlands jurist
 Léonie Mols, echtgenote van Jacques Ernest Osterrieth, kunstverzamelaar en mecenas
 Marleen Mols, Belgische atlete
 Michael Mols, Nederlands voetballer
 Robert Mols, Belgisch kunstschilder

 diversen
 Mols (Djursland), zuidelijke deel van Djursland in Denemarken